Municipio de Nineveh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nineveh (condado de Johnson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Nineveh (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Nineveh (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.